Parafie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła:

 Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jantarze
 Parafia św. Stanisława Kostki i Najświętszej Maryi Panny-Matki Kościoła w Karlinie
 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Mogielnicy
 Parafia św. Wawrzyńca i Matki Kościoła w Płochocinie
 Parafia św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu-Helence
 Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rdzawce

Zobacz też;
 parafia św. Marii, Najświętszej Maryi Panny
 kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

!